Boekhout ist der Familienname folgender Personen:

 Geert Boekhout (* 1958), belgischer Schwimmer
 Henze Boekhout (* 1947), niederländischer Künstler und Fotograf
 Roland Boekhout (* 1963), niederländischer Bankmanager
 Teun Boekhout (* 1955), niederländischer Pilzkundler

Siehe auch:
 Boekholt